Rivière Vermillon kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Vermillon (vattendrag i Kanada, lat 47,65, long -72,94), Québec, 
 Rivière Vermillon (vattendrag i Kanada, lat 49,01, long -73,13), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar